Stadtbezirk Nordwest steht für Stadtbezirke in folgenden Städten:
 Frankfurt, siehe Frankfurt-Nord-West
 Ingolstadt, siehe Ingolstadt Nordwest
 Leipzig, siehe Leipzig-Nordwest
 Magdeburg, siehe Magdeburg-Nordwest
 Moskau, siehe Nordwestlicher Verwaltungsbezirk (Moskau)